Guachetá kan syfta på:

Colombia 

 Guachetá (kommun), Cundinamarca, 
 Guachetá (ort), Cundinamarca,